Quaker City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Quaker City (New Hampshire)
 Quaker City (Ohio)
 Quaker City (Pennsylvania)
 The Quaker City, Spitzname von Philadelphia, Pennsylvania